Sitzendorf (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Sitzendorf an der Schmida, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk